Малые Мильцы — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новоизборская волость».

Расположена в 5 км к юго-западу от волостного центра, деревни Новый Изборск. Севернее находится деревня Большие Мильцы.

Население 
Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 44 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района